Hieronim Chodkiewicz (1500–1561) – starosta generalny żmudzki, kasztelan wileński i trocki, podczaszy litewski
 Hieronim Chodkiewicz (zm. 1617) – wojewoda mścisławski, kasztelan wileński, koniuszy litewski, starosta brzeskolitewski